Monrad är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Cally Monrad (1879–1950), norsk sångerska och skådespelerska
 Ditlev Gothard Monrad (1811–1887), dansk biskop och politiker
 Johan Fredrik Monrad (1799–1877), norsk ämbetsman och författare 
 Jørgen Herman Monrad (1848–1903), dansk präst och författare 
 Marcus Jacob Monrad (1816–1897), norsk teolog och filosof
 Svenn Monrad (1867–1945), dansk pediatriker
 Søren Monrad (1744–1798), dansk-norsk skolman

Se även 

 Regeringen Monrad

Norska efternamn
Danska efternamn